Mirabilis – azienda israeliana
 Mirabilis – genere di piante, tra cui una delle più famose è la Mirabilis jalapa, la bella di notte.
 Proteus mirabilis – batterio